Saint-Hilaire-du-Bois ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich:
 Saint-Hilaire-du-Bois (Charente-Maritime)
 Saint-Hilaire-du-Bois (Gironde)